Gouvernement Ratas peut désigner ces gouvernements estoniens :
 gouvernement Ratas I du  au  ;
 gouvernement Ratas II depuis le .